Emmanuel Viérin (1869-1954), peintre belge ;
 Joseph Viérin (1872-1949), architecte belge ;
 Dino Viérin (1948), homme politique italien ;
 Laurent Viérin (1975), homme politique italien.